Дьєнб'єнфу:

 Дьєнб'єнфу (місто) — місто у В'єтнамі.
 Дьєнб'єнфу (фільм, 1954) — північнов'єтнамський документальний фільм 1954 року.
 Дьєнб'єнфу (фільм, 1992) — французько-в'єтнамський художній фільм 1992 року режисера П'єра Шендерфера.

Див. також 
 Дьєнб'єн